MFB (Baarn), een Nederlands historisch motorfietsmerk
MFB (Bologna), een Italiaans historisch motorfietsmerk
MFB (Duitsland), een Duits historisch motorfietsmerk
MFB (Hamburg), een Duits historisch motorfietsmerk
Motional Feedback (MFB), een luidsprekersysteem van Philips
MFB (Manfred Fricke Berlin), een Duitse producent van analoge synthesizers